ТКБ-011, ТКБ-011M и ТКБ-011 2M — прототипы советских автоматов, созданных Николаем Афанасьевым под патрон 7,62×39 мм в 1963—1965 годах. Оружие являлось одной из первых в мире разработок по ныне широко распространённой схеме булл-пап. Кроме этого в данной системе использовался принцип выброса стреляных гильз вперед, в дальнейшем позаимствованный разработчиками F2000.

См. также 
 ТКБ-022
 ТКБ-0146

Примечания

Ссылки 
 TKБ-011
 TKБ-011M
 TKБ-011 2M
 Фотографии автомата ТКБ-011
 Обзорная статья, посвященная компоновке «буллпап»

Автоматы СССР
Булл-пап
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм